Eerste klasse (2000/2001) była 98. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii
2000 w Belgii
2001 w Belgii